Григорий Лазаревич Ирский (,  — , ) — советский учёный, работавший в области оптики и светотехники кинопроекции.

Биография 
В 1932—1934 годах — главный инженер киносети Ленинграда. В 1936—1939 годах — директор Научно-исследовательского института киностроительства. Ответственный редактор журнала «Киномеханик».

В 1939—1949 годах — начальник Технического управления Комитета по делам кинематографии при СНК СССР (с 1946 года — Министерства кинематографии СССР).

В первые годы Великой Отечественной войны находился в США.

Член редакционного совета Госкиноиздата (1948)

В 1949 году был арестован, в дальнейшем освобождён.

С 1954 года — руководитель светотехнической лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского кинофотоинститута.

Кандидат технических наук.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1948), «Знак Почёта» (1940), золотой медалью ВДНХ СССР.

Семья 
Жена — Нина Ирская; две дочери.

Дочь — Ирина Григорьевна Ирская (род. 1944), библиограф, переводчик художественной прозы с английского языка.

Библиография 
 Элементарные основы звукового кино, М., 1936.
 Оптика и светотехника кинопроекции, М., 1939.
 Звуковая кинопроекция, М., 1940.
 Техника кинопоказа, М.,1948.
 Техника показа кинофильмов, М., 1957.
 Светотехника кинопроекции, М., 1961.
 Современный кинотеатр, М., 1976.
 Современный кинотеатр, М., 1982 (2-ое изд.,перераб и доп.).

Литература 
 Кинословарь в 2-х томах. Т.1.

Примечания 

Инженеры СССР
Изобретатели СССР
Деятели киноиндустрии
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Редакторы журналов